А́рмия (от  — вооружать):
 Армия — историческое название вооружённых сил.
 Сухопутные войска — часть вооружённых сил государства, в зависимости от поставленных ей задач называется: армия вторжения, действующая армия, армия прикрытия и тому подобное.
 Армия — оперативное объединение более крупное, чем дивизия и корпус.
 Армия — формирование (оперативное объединение) сухопутных войск (сухопутных сил).
 Гвардейская армия — гвардейское формирование (оперативное объединение) сухопутных войск (сухопутных сил) в ВС Союза ССР и России.
 Ударная армия — особое формирование (оперативное объединение) сухопутных войск (сухопутных сил) в СССР.
 Полевая армия
 Танковая армия
 и другие
 Армия — метафора, использующаяся в разговорной речи и в художественной литературе, для обозначения большого количества чего-либо.
 «Армия» (1906—1907) — военно-народная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге.
 «Армия» — баскетбольный клуб из города Тбилиси.
 «Армия» — чёрно-белый фильм-драма, поставленный режиссёром Кэйсукэ Киноситой и вышедший на экраны в 1944 году.
 «Армия» — ежегодный международный военно-технический форум, проводимый Министерством обороны России с 2015 года.
 «Армия» — стихотворение Евгения Евтушенко.

Фамилия 
 Армиа, Йоэль (род. 1993) — профессиональный финский хоккеист, выступающий в Национальной хоккейной лиге.

См. также 

 Армия2009
 Армия Бога
 Армия ислама
 Армия Каннибалов
 Армия Махди (значения)
 Армия Франкенштейна
 Армия бутанских тигров
 Армия национального освобождения
 Армия обороны
 Армия освобождения
 Армия особого назначения
 Армия призраков
 Армия прикрытия
 Армия спасения
 Армия теней
 Армия тьмы
 Армия чёрного флага

 Служба в армии

Примечания